Nipponoxenos vespularum — вид веерокрылых насекомых, единственный в составе рода Nipponoxenos из семейства Xenidae (ранее в Stylopidae). Россия (Приморский край), Япония (Хонсю). Паразиты бумажных ос Vespula.

Описание 
Мелкие веерокрылые насекомые. Отличается от других Xenidae следующими признаками самок: мандибулы отчётливо выдаются из челюстной капсулы, достигают или слегка выступают за головной край; максилла направлена вперёд, сильно склеротизована. Основания максилл заметно широкие, соединены по средней линии вдоль родового отверстия. Передняя часть максилл заострена. В отличие от Paragioxenos, голова и переднегрудь вентрально ограничены родовым отверстием медиально и швом латерально. Головогрудь большей частью бледная. Головогрудь заметно длиннее своей ширины, длина 2,0 мм, максимальная ширина 1,76 мм. Передний край головы не выступает. Грудь почти прямая. Средне-заднегрудная граница слегка сужена. Окраска с отчётливым рисунком различных бледно-коричневых оттенков; обычно медиально светлая и немного темнее сбоку при взгляде снизу и сверху. Паразиты ос Vespula (Vespidae).

Классификация 
Вид был впервые описан в 1975 году в составе подрода Nipponoxenos в Xenos. Род выделен в 2022 году и включается в отдельное семейство Xenidae (ранее подсемейство Xeninae в составе Stylopidae). Одна из самых ранних дивергировавших линий Xenidae палеарктического происхождения. Рассматривается либо как сестринская ветвь к кладе Tachytixenos + Paraxenos, либо как самая ранняя дивергировавшая группа, сестринская ко всем другим Xenidae.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Strepsiptera на сайте Энциклопедия жизни eol.org
 Strepsiptera Kirby, 1813 на сайте Biolib.cz
 Kathirithamby, Jeyaraney. 2002. Strepsiptera. Twisted-wing parasites. The Tree of Life Web Project, http://tolweb.org/
 Kathirithamby J. Strepsiptera Families.

Веерокрылые
Животные, описанные в 1975 году
Насекомые Азии
Монотипические роды веерокрылых